Rivers (letteralmente "fiumi" in inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Rivers – stato federale della Nigeria
 Rivers – località statunitense del Nuovo Messico

Musica 
 Rivers – album dei Wildbirds & Peacedrums del 2010
 Rivers – singolo degli Epica del 2021

Persone
Austin Rivers – cestista statunitense, figlio di Doc Rivers
David Rivers – cestista statunitense
Doc Rivers – cestista statunitense
Jamie Rivers – hockeista su ghiaccio canadese
Joan Rivers – attrice statunitense
Johnny Rivers – chitarrista statunitense
K.C. Rivers – cestista statunitense
Keith Rivers – giocatore di football americano statunitense
Larry Rivers – artista, musicista e regista statunitense
Lynn N. Rivers – politica statunitense
Philip Rivers – giocatore di football americano statunitense
Romeo Rivers – hockeista su ghiaccio canadese
Sam Rivers – bassista statunitense
Sam Rivers – sassofonista statunitense
Wayne Rivers – ex hockeista su ghiaccio canadese
William Rivers – scienziato britannico